Нереида може да се отнася до:

 Нереида — нимфа от древногръцката митология.
 Нереида — спътник на Нептун.